Маген — многозначный термин.

 Персоналии
 Давид Маген (род. 1945) — израильский политик, министр экономики и планирования.
 Иржи Маген (1882—1939) — чешский писатель, поэт, драматург.
 Цви Маген (род. 1945) — израильский дипломат.

 Прочее
 Маген Давид Адом — израильская национальная медицинская служба.
 Маген Авраам — одна из главных синагог в Ливане.
 Маген Давид — Звезда Давида, древний символ, эмблема в форме шестиконечной звезды (гексаграммы).
 Театр имени И. Магена — здание для театральных представлений в Брно.

См. также